Die Light n’ Lively Doubles 1991 waren ein Tennisturnier der Damen in Tarpon Springs. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 28. bis 31. März 1991 statt.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Tarpon Springs